

Astronomia
 17976 Schulman – asteroide della fascia principale

Persone
 Audrey Schulman – scrittrice canadese
 Emily Schulman – ex attrice statunitense
 Faye Schulman – fotografa e partigiana ebrea polacca
 Nev Schulman – produttore cinematografico, attore e fotografo statunitense
 Nick Schulman – giocatore di poker statunitense
 Tom Schulman – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense